Без улик — повесть Рекса Стаута из цикла о Ниро Вульфе (1953).
 Без улик — белорусский криминальный фильм 1992 года.
 Без улик () — американский триллер 1995 года.
 Без улик () — французский триллер 2010 года.